Samuiłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Błagojewgrad
 Samuiłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Samuiłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Sliwen
 Samuiłowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Stara Zagora